Наварр () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Наварр, Жан (1895—1919) — французский военный лётчик, один из первых асов.
 Наварр, Рене (1877—1968) — французский актёр, продюсер, кинорежиссёр.
 См. также 
 Наварра
 Наварро